Boris Berman (1901-1939), agent du NKVD, frère cadet de Matveï Berman
 Boris Berman (1948-), pianiste russe